Giulio Scandella – hockeista su ghiaccio canadese naturalizzato italiano, fratello maggiore di Marco
 Marco Scandella – hockeista su ghiaccio canadese naturalizzato italiano, fratello minore di Giulio